Franz von Papen 1879-1969), officier, diplomate et homme d'État allemand ;  
 Marisa Papen (1992-), mannequin belge.